Zoologia: el verderol o verdum (Carduelis chloris) és un ocell
 Geografia: Verdun (Nou Barris) o Verdum és un barri de Barcelona al districte de Nou Barris

Vegeu també 
 Verdun
 Verderol (desambiguació)